Oskin () ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Dmitrijewitsch Oskin (* 1989), russischer Biathlet
 Dmitri Pawlowitsch Oskin (1919–2004), sowjetisch-russischer Generalleutnant der Luftwaffe und Held der Sowjetunion 
 Juri Wassiljewitsch Oskin (1938–2009), russischer Schauspieler